Arrebato puede referirse a más de una entrada:

Arrebato, película de 1979 dirigida por Iván Zulueta;
Arrebato, película dirigida en 2014 por Sandra Gugliotta;
Arrebato, nombre de dos editoriales de cómic españolas;
El Arrebato, cantante español;
Radio Arrebato, emisora de radio de Guadalajara (España).